Występy w europejskich pucharach czeskiego klubu piłkarskiego Slovan Liberec.

Wykaz spotkań pucharowych

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Slovan Liberec
Czeskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach